Innovativa Geografiska Informationssystem (IGIS) är ett innovationssystem som verkar för att stimulera utveckling av produkter och tjänster inom GIS/GIT-teknologi. IGIS bildades 2001 som nätverk och innovationssystem, och organiserar formellt medlemmar i en  ekonomisk förening som bildades 2005. 

IGIS agerar utifrån den så kallade triple helix-modellen, där samhälle, näringsliv och akademi samarbetar proaktivt för att stötta innovationsprocessen.

Medlemmar
Cartesia GIS AB
Umeå universitet i Lycksele
Verket för innovationssystem
Västerbottens GIS-Förening
Linfo-Norrbotten
GISiqon AB
Lycksele kommun
ChartIKS AB
Ladokenheten i Umeå
Lappland Goldminers AB
Geointel
Geosupport AB
MapFactory
Lund Forest AB
Umeå kommun
Skogsmuseet i Lycksele
GISPROCESS AB
Metria
Region Västerbotten

Externa länkar
IGIS webbplats

Geodesi
Föreningar i Sverige
Organisationer bildade 2005